Taylor é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de Taylor (Flórida)
Condado de Taylor (Geórgia)
Condado de Taylor (Iowa)
Condado de Taylor (Kentucky)
Condado de Taylor (Texas)
Condado de Taylor (Virgínia Ocidental)
Condado de Taylor (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos